Чемпионат Европы по кёрлингу 2010 состоялся в Шампери (Швейцария) с 3 по 11 декабря 2010 года.

Восемь сильнейших мужских команд стали участниками квалификационного турнира чемпионата мира 2011 в Реджайне. Шесть женских команд стали участниками квалификации чемпионата мира в Эсбьерге, поскольку Дания уже отобралась туда в качестве принимающей страны, а Германия — как действующий чемпион.

Мужчины

Группа A

Групповой этап 

 Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Группа A

Групповой этап 

 Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году.

Плей-офф

Группа В

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за выход в группу А на следующем чемпионате.
  Проходят в тай-брейк за выбывание в группу С на следующем чемпионате.
  Выбывают в группу С на следующем чемпионате.

Тай-брейк 
 6:11 

На чемпионат Европы 2011 сборная Уэльса остаётся в группе В, сборная Ирландии выбывает в группу С.

Плей-офф 

На чемпионат Европы 2011 сборные Чехии и Италии переходят в группу А, сборные Австрии и Венгрии остаются в группе В.

Группа С 
Турнир в группе С проходил в шотландском городе Хоувуд () с 24 по 27 сентября 2010. Две команды, занявшие первые два места, в этом же 2010 году участвовали в турнире группы В.

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за выход в группу B.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 European Curling Championships 2010 — Men’s Results Page
 European Curling Championships 2010 — Women’s Results Page

2010
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2010 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2010 году
Декабрь 2010 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Шотландии